Даниил Сергеевич Ратников (; 10 февраля 1988, Таллин, Эстонская ССР, СССР) — эстонский футболист, полузащитник.

Карьера 
Отец футболиста Сергей Ратников — известный эстонский футболист и тренер. Именно он привёл в футбол своего сына.

Первой командой Даниила Ратникова был таллинский «ТФМК», который тогда тренировал его отец. В составе клуба полузащитник стал чемпионом Эстонии. Также на родине хавбек выступал за «Мааг-Таммеку», «Нарву-Транс» и «Калев» (Таллин). Все эти команды в то время тренировал Ратников-старший.

В 2010—2011 гг. футболист играл в чемпионате Болгарии за «Черно море».

В 2012 году Даниил Ратников вернулся в Эстонию. С 2013 года он являлся одним из лидеров силламяэнского «Калева».

Брат Даниила Эдуард также является футболистом.

Достижения 
 Чемпион Эстонии (1): 2005
 Серебряный призёр Чемпионата Эстонии (1): 2004
 Бронзовый призёр Чемпионата Эстонии (1): 2009

Примечания 

Футболисты Эстонии
Игроки ФК ТФМК
Игроки ФК «Таммека»
Игроки ФК «Нарва-Транс»
Игроки ФК «Черно море»
Игроки ФК «Калев» Таллин
Игроки ФК «Феникс» Йыхви
Игроки ФК «Калев» Силламяэ
Игроки ФК «ФКИ Левадия»